Чарлі Гадді (,  2 червня 1959, Ошава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Баффало Сейбрс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 1200 матчів у НХЛ, включаючи 183 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська кар'єра 
Працював асистентом головного тренера в клубах «Даллас Старс», «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Вінніпег Джетс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1984, 1985, 1987, 1988, 1990.
 Нагорода Плюс-Мінус — 1983.
 Володар Кубка Канади — 1984.

Статистика

Посилання 
 
 

Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Даллас Старс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Вінніпег Джетс»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Ошави